Eerste divisie (mannenhandbal) 2005/06
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2005/06